Barnaül (Altai), capital del territori de l'Altai, a Rússia
 Barnaül (Kurgan), poble de la província de Kurgan, a Rússia